|-
| 125001 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125002 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125003 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125004 - ||  || 14 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125005 - ||  || 14 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125006 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125007 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125008 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125009 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125010 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125011 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125012 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125013 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125014 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125015 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125016 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125017 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125018 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125019 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125020 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125021 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125022 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125023 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125024 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125025 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125026 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125027 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125028 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125029 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125030 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125031 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125032 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125033 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125034 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125035 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125036 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125037 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125038 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125039 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125040 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125041 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125042 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125043 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125044 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125045 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125046 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125047 - ||  || 13 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 125048 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125049 - ||  || 14 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 125050 - ||  || 14 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 125051 - ||  || 14 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 125052 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125053 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125054 - ||  || 14 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125055 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125056 - ||  || 15 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 125057 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125058 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125059 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125060 - ||  || 15 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125061 - ||  || 15 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125062 - ||  || 15 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 125063 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125064 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125065 - ||  || 8 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125066 - ||  || 8 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125067 - ||  || 14 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 125068 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125069 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125070 - ||  || 13 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125071 Lugosi ||  || 8 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125072 - || 2001 UG || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125073 - || 2001 UZ || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125074 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125075 - ||  || 21 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 125076 - ||  || 19 octombrie 2001 ||  || 
|-
| 125077 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125078 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125079 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125080 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125081 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125082 - ||  || 22 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 125083 - ||  || 24 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 125084 - ||  || 24 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 125085 - ||  || 24 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 125086 - ||  || 24 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 125087 - ||  || 25 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 125088 - ||  || 17 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125089 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125090 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125091 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125092 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125093 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125094 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125095 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125096 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125097 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125098 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125099 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125100 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-